Joaquim Santana da Silva Guimarães, noto come Joaquim Santana – calciatore portoghese
 Leonardo Santana da Silva – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Telê Santana da Silva – allenatore di calcio e calciatore brasiliano
 Washington Santana da Silva – calciatore brasiliano